Les relations bilatérales au sein de l'Union européenne sont des relations internationales entre deux des États membres de l'Union européenne ; celles-ci participent au fonctionnement diplomatique des pays entre eux mais également au niveau européen.

Tableau récapitulatif

Articles connexes 
 Relations extérieures de l'Union européenne
 Relation entre les États membres et l'Union européenne